Марты́шкино — топоним:

Казахстан 
 Мартышкино — до 2006 года название села Шайхы в Курмангазинском районе Атырауской области.

Россия 
 Мартышкино — деревня в Горномарийском районе Республики Марий Эл.
 Мартышкино — исторический район Санкт-Петербурга в муниципальном образовании «город Ломоносов».
 Мартышкино — остановочный пункт Октябрьской железной дороги